Илкка Вилли (; род. 4 августа 1975, Хельсинки, Финляндия) — финский актёр и сценарист. Наиболее известен по роли Алана Уэйка в играх студии Remedy Entertainment: «Alan Wake», «American Nightmare», «Quantum Break» и «Alan Wake 2», а также в мини-сериале «Брайт Фоллс».

Биография и карьера 
Родился 4 августа 1975 года в городе Хельсинки. До того, как стать актёром, работал радио-журналистом и сценаристом.

Дебютировал как актёр в 2004 году, снимался в фильмах «Тали – Ихантала 1944» и «Развод по-фински». Первую известность в Финляндии Вилли получил благодаря появлению в серии рекламных роликов компании Sonera.

В 2010 году вышла игра «Alan Wake» в жанре психологического экшен-хоррора, главный герой которой, писатель Алан Уэйк, был смоделирован с актёра. В том же году Илкка Вилли сыграл роль Уэйка в мини-сериале «Брайт Фоллс», который является приквелом к игре. Также он появился в клипе группы «Poets of the Fall» на песню War.

В интервью Bazicenter (2010) на вопрос, что общего у актёра и его персонажа, Алана Уэйка, он ответил:

Хмм, помимо творческого кризиса? Ну, думаю мы одинаково выглядим...
Наверно, иногда у меня бывает такой же кроткий характер, как у Алана, и ещё немного саркастическое чувство юмора. Но всё-таки, к счастью, думаю я более счастливый и беззаботный человек, чем бедный Алан.

В 2013 снимался в одной из ведущих ролей в телесериале «Нимфы». С 2014 по 2015, в течение двух сезонов, Илкка Вилли был ведущим телешоу SuomiLove на канале Yle TV2.

В 2016 получил одну из главных ролей (полицейского Нико Ууситало) в телевизионном детективном сериале «Сорйонен».

В 2018 появился в автобиографическом фильме режиссёра Тимо Койвусало «Олави Вирта» в роли финского певца Тапио Раутаваара.

В декабре 2021-го года стало известно, что Илкка Вилли вернётся к роли Алана Уэйка в долгожданном сиквеле игры — «Alan Wake 2».

Личная жизнь

Увлечения 
В интервью 2012-го года Вилли упомянул, что любит играть в «Death Rally» на iPad, а также что у него есть несколько игр на Xbox, но геймером он себя не считает.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в Финляндии